Vërmica () ist der Name folgender Orte im Kosovo:
 Vërmica (Malisheva), Gemeinde Malisheva
 Vërmica (Prizren), Gemeinde Prizren
 Vërmica (Vushtrria), Gemeinde Vushtrria

Vërmica bezeichnet weiter:
 Grenzübergang Vërmica